Performer steht für:

 Performancekünstler, siehe Performance (Kunst)
 Performer (Kartoffel), eine Kartoffelsorte

Siehe auch:
 Performanz